Аллондре́ль-ла-Мальмезо́н () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Лонгийон.

География 						
Аллондрель-ла-Мальмезон расположен в 65 км к северо-западу от Меца и в 105 км к северо-западу от Нанси у границы с Бельгией. Соседние коммуны: Рюетт на северо-востоке, Телланкур на востоке, Френуа-ла-Монтань на юго-востоке, Виллет, Шаранси-Везен и Эпье-сюр-Шье на юго-западе, Велонь и Торньи на западе, бельгийские коммуны Ламорто, Рувруа и Амонкур на северо-западе.

К югу от коммуны находится аэропорт Лонгийон—Виллетт.

История 
 Аллондрель стал металлургическим ещё в XIV веке. В том же веке здесь была выстроена первая доменная печь. 
 Официально деревня Аллондрель и ферма Мальмезон были объединены в 1956 году.

Демография 						
Население коммуны на 2010 год составляло 619 человек.

Достопримечательности 
 Некрополь эпохи Меровингов.
 Доменная печь в Дорлон 1838 года.
 Замок-крепость де Домен в Мальмезоне, впервые упоминается в 1184 году.
 Фортифицированный дом в Мальмезоне XVI века.
 Замок Провиденс-де-ла-Мальмезон, сооружён в 1830 году.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 											

Коммуны департамента Мёрт и Мозель